le temple Zhiyuan situé sur le mont Jiuhua dans le xian de Qingyang ;
 le temple Zhiyuan situé dans le xian de Panshan.